Umbilicus (lat.) znamená:
 Pupek
 pupec (Umbilicus) – rod rostlin z čeledi tlusticovité 
 Umbilicus mundi – řecky Omfalos, "pupek světa", obvykle kámen označující místo spojení země s nebesy